En , Tomaszewo est le nom :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 du village de Tomaszewo, dans le powiat d'Aleksandrów Kujawski ;
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Brodnica ;
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Lipno ;
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Mogilno.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Konin ;
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Piła ;
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Słupca ;
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Szamotuły.

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Kościerzyna ;
 du village de Tomaszewo, dans le powiat de Starogard.

dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Tomaszewo.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 du village de Tomaszewo.